Курфюрството Трир () е територия на Свещената Римска империя, светската територия на архиепископа на Трир от късно-каролингското време до 1803 г. Неговата столица е Трир, от 17 век град-резиденция е Кобленц.

Образуване 
Епископството Трир е образувано още през късно-римско време през 3 век. От 6 век е архиепископство. Правата и особените привилегии на курфюрста са документално оформени от Златната була на Карл IV (1356).

Курфюрсти на Трир от 13 век

Литература 
 Franz Roman Janssen: Kurtrier in seinen Ämtern, vornehmlich im 16. Jahrhundert. Studien zur Entwicklung frühmoderner Staatlichkeit. Bonn 1985, ISBN 3-7928-0478-6.
 Dorothe Trouet, Adelsschlösser in Kurtrier. Bauten und Baupolitik der Familie von Kesselstatt im 17. und 18. Jahrhundert. Kliomedia, Trier 2007 (Geschichte und Kultur des Trierer Landes, Bd. 6), ISBN 978-3-89890-105-5.
 Hermann Weber: Frankreich, Kurtrier, der Rhein und das Reich. 1623 – 1635. (Pariser Historische Studien; 9). Röhrscheid, Bonn 1969 (Digitalisat)

Външни препратки 
 Frühe Orgelnachrichten aus Kurtrier 
 Karte Kurtrier
 

Исторически области в Европа
 
 
История на Германия